

События 

 15 февраля Хокон VI (король Норвегии) становится королём Швеции.
 Сильнейшее извержение вулкана Эрайвайёкюдль в Исландии. Целая область была завалена пеплом.
 Войско Великого Княжества Литовского под предводительством Ольгерда разбило у Синих Вод войска трёх татарских князей, управлявших Подольской землёй, то есть Крымскую, Перекопскую и Ямбалуцкую орды.
 Тевтонскими рыцарями разрушен Каунасский замок.
 6 апреля в ходе Столетней Войны происходит Битва при Бринье.
 1362—1370 — Папа Урбан V (1309—1370).
 Взятие турками - османами Адрианополя.
 Тимур бежит со своим отрядом за Амударью. Тимур заключает союз с эмиром Балха и Самарканда Хусейном, внуком Казагана, и женится на его сестре.
 Парламент Англии принимает Акт о судопроизводстве на английском языке
 Основан Череповецкий Воскресенский мужской монастырь, давший начало городу Череповцу.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1362 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1362 году

См. также